Арнольд Кегель — американський гінеколог, винахідник.
 Кегель Володимир Вільгельмович — зоолог та краєзнавець, засновник Ростовського зоопарку.
 Герхард Кегель — радянський агент, співробітник МЗС Німеччини часів Другої світової війни.
 Йоганн Карл Еренфрід Кегель — німецький агроном, дослідник Камчатки.
 Олівер Кегель — німецький весляр-байдарочник, чемпіон літніх Олімпійських ігор у Барселоні, чотириразовий чемпіон світу.

 Кегель — основна розмірна характеристика шрифту, позначається цифрою, одиниця вимірювання — типографський пункт, квадрат.